nalewka (napój alkoholowy)
 nalewka (farmacja)